Кубок африканських націй 1994 року — 19-та континентальна футбольна першість, організована Африканською конфедерацією футболу. Змагання проходили з 26 березня по 10 квітня 1994 року в Тунісі. Всього було зіграно 20 матчів, в яких забито 44 м'ячі (в середньому 2,2 м'яча за матч). Збірна Нігерії вдруге стала чемпіоном Африки, подолавши у фінальному матчі збірну Замбії з рахунком 2:1.

Учасники 
За результатами кваліфікації місце у фінальному розіграші здобули такі команди (число в дужках показує вкотре команда брала участь у фінальному турнірі африканської першості):
  (14)
  (10)
  (10) — кваліфікований автоматично як чинний чемпіон.
  (10)
  (9)
  (7)
  (6) — кваліфікований автоматично як господар.
  (5)
  (5)
  (2)
  (1)
  (1)

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

Плей-оф 
{| width="100%" border=0
|- align="left"
|

Бомбардири 

1994
1994 у футболі
Футбол у Тунісі
Березень 1994
Квітень 1994